Рыбный — название нескольких населённых пунктов:

 Рыбный — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области.
 Рыбный — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Рыбный — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Рыбный — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Рыбный — посёлок в Валдайском районе Новгородской области.
 Рыбный — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области, ликвидирован в 2009  г.
 Рыбный — посёлок в Рузаевском районе Республики Мордовия.
 Рыбный — посёлок в Гавриловском районе Тамбовской области.

 Рыбный — одно из названий Рыбинска (XVIII век)

Другое 
 Рыбный — полуостров в северо-западной части полуострова Таймыр

См. также 
 Рыбный день
 Рыбный переулок
 Lorem ipsum — рыбный текст